Goni kan syfta på:

Geografi

Italien 
1 Goni, Sydsardinien, en kommun i Sardinien, Sydsardinien,

Spanien 
2 Goñi (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Goñi (kommunhuvudort), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar